Sogno di san Giuseppe – dipinto di Guercino
 Sogno di san Giuseppe – dipinto di Daniele Crespi
 Sogno di san Giuseppe – dipinto di Antonio del Castillo y Saavedra